Малиновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малиновщина — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Малиновщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Малиновщина — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.